Жиганск — посёлок в Якутии, административный центр Жиганского улуса Якутии.
 Жиганск — региональный аэропорт в 2 км к северу от посёлка Жиганск в Якутии.
 Жиганск — железный метеорит весом 200 кг.